Юна (), справжнє ім'я Шин Юна () — учасниця південнокорейського гурту Itzy. її позиції у групі: провідний репер, провідний танцюрист, вокалістка, віжуал, макне

Південнокорейські співачки